El término Intervención francesa en México puede referirse:

 a la primera intervención francesa en México, también conocida como Guerra de los Pasteles, el primer conflicto bélico entre México y Francia, durante 1838-1839;
 a la segunda intervención francesa en México, el segundo conflicto armado entre México y Francia, durante 1862-1867.